Grima ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Grima (1921–2007), britischer Schmuckdesigner
 Dylan Grima (* 1990), maltesischer Fußballspieler
 Massimo Grima (* 1979), maltesischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Grimma